

Geografia
 Pickering  – città dell'Ontario (Canada)
 Pickering  – paese del North Yorkshire (Regno Unito)
 Pickering  – villaggio degli Stati Uniti d'America

Persone 
 Barry Pickering (1956) – calciatore neozelandese
 Craig Pickering (1986) – atleta britannico
 Edward Charles Pickering (1846-1919) – astronomo e fisico statunitense
 Fred Pickering (1941-2019) – calciatore inglese
 Jack Pickering (1908-1977) – calciatore inglese
 John Pickering (1944-2001) – allenatore di calcio e calciatore inglese
 Karen Pickering (1971) – ex nuotatrice britannica
 Marc Pickering (1985) – attore britannico
 Mary Evelyn Pickering, conosciuta anche col nome da sposata Evelyn De Morgan (1855-1919) – pittrice britannica
 Mike Pickering (1958) – disc jockey inglese
 Nick Pickering (1963) – ex calciatore inglese
 Samuel Pickering (1941) – docente statunitense
 Timothy Pickering (1745-1829) – politico statunitense
 William Henry Pickering (1858-1938) – astronomo statunitense

Pagine correlate 

 Pickeringia